Gurguèn I d'Ibèria és el nom de dos personatges que foren príncep-primat i rei dels kartvels a Ibèria.
 Gurguèn I d'Ibèria és més conegut com a Guaram I d'Ibèria
 Gurguèn d'Ibèria, li correspondria Gurguèn II d'Ibèria i anomenat també a vegades com Gurguèn III d'Ibèria. Gurguèn II també s'anomena erròniament a Guaram II, que no va arribar a ser sobirà d'Ibèria
 Gurguèn I d'Ibèria (rei dels kartvels), en realitat Gurguèn III d'Ibèria (eventualment IV d'Ibèria) i Gurguèn I dels kartvels